5-й механизированный корпус (5 мк) — общевойсковое оперативно-тактическое соединение (механизированный корпус) РККА ВС Союза ССР до и во время Великой Отечественной войны.

5-й механизированный корпус был сформирован в Забайкальском военном округе в июне — октябре 1940 года в составе управления, 13-й и 17-й танковых, 109-й моторизованной дивизий и 8-го мотоциклетного полка.

История формирования 
1 июля 1940 года началось сформирование 5-го механизированного корпуса. Управление корпуса и корпусные части 17 тд формировались на разъезде № 77 Читинской области, 13 тд — на разъезде № 76 Читинской области. 109-я моторизованная дивизия ранее входила в состав 12 ск. Она вошла в состав корпуса с прежней дислокацией — Харанор.

В составе действующей армии:
 с 30.06.1941 по 24.08.1941.

Дислокация 
 район Борзя (юго-восточнее Читы)

25 мая 1941 года на основании приказа Генерального штаба 16-я армия передислоцировалась на запад Союза (УССР). Первыми были погружены в железнодорожные воинские поезда части 5 мк. На платформах танки обшивались деревянными щитами, часовые маскировались, экипажи танков ехали в закрытых вагонах-теплушках.

1 июня 1941 года части и подразделения дивизий корпуса были в железнодорожных поездах на пути в западную часть СССР.

12 июня 1941 год Наркомом обороны СССР и начальником Генерального штаба была издана директива командующему войсками Киевского ОВО № 504 206 о перевозках 5-го мехкорпуса. Для прибывающих частей 5 мк назначены станции разгрузки, они же и места дислокации: управление корпуса, 13 тд, 109 мд — ст. Бердичев; 17 тд — ст. Изяславль; 57 отд — ст. Проскуров (дислокация Проскуров и Меджибож).

Управление корпуса дислоцировалось:
 разъезд № 77 (Читинская область РСФСР), ЗабВО (1.07.1940 — 25.05.1941);
 район ст. Бердичев (УССР), КиевОВО (18.06 — 26.06.1941).

Боевой путь корпуса 

*Танковый батальон 2-го Саратовского бронетанкового училища, прибывший 1 июля 1941 года. Все КВ-1 имели пушки Л-11. Т-34 имели орудия Ф-34.

**Танковый батальон Ульяновского бронетанкового училища, прибывший 1 июля 1941 года. Все КВ-1 имели пушки Ф-32, из них 3 были отправлены с Казанских курсов усовершенствования комсостава. Т-34 имели орудия Ф-34.

Командиры корпуса 
 Терёхин, Макар Фомич, генерал-лейтенант танковых войск.
 Алексеенко, Илья Прокофьевич, генерал-майор танковых войск, март 1941 года

Герои корпуса 
  Фролов, Иван Николаевич, красноармеец, стрелок 8-го мотоциклетного полка
  Щипун, Иван Валентинович, старший политрук, политрук роты управления 8-го мотоциклетного полка.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Боевой состав Советской Армии 1941—1945
 Перечень № 4 управлений корпусов, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов
 Командный состав РККА и РКВМФ в 1941—1945 годах
 5-й механизированный корпус

Механизированные корпуса СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1940 году